Fontesi – abitanti di Fonte (Italia)
Fontesi – abitanti di Fonti (Villaromagnano)